Транекер () — многозначный топоним.

 Транекер — старинный замок в Дании.
  — город в Дании.
  — коммуна в Дании.